Trigger kan syfta på:

 Trigger – EP av melodisk death metal-bandet In Flames
 Trigger (film) – norsk familjefilm från 2006
 Trigger (företag) – animationsstudio i Tokyo
 Trigger (gitarr) – smeknamnet på Willie Nelsons akustiska nylonsträngade gitarr
 Trigger (häst) – klasshäst ägd av Roy Rogers